File Allocation Table — sistema de ficheiros desenvolvido para o MS-DOS e usado em versões do Microsoft Windows
 FAT16 — sistema da arquivos da Microsoft
 FAT32 — sistema de arquivos da Microsoft
 Forças Armadas da Turquia — uma sigla para Forças Armadas da Turquia
 Fundo de Amparo ao Trabalhador — um fundo vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego do Brasil
 Cronometragem totalmente automática — conhecida pela sigla em inglês FAT (Fully automatic time)

Desambiguações de siglas